Денисовичский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Крупского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Денисовичский сельсовет включает 11 населённых пунктов:
 Большой Вязок — деревня.
 Дубовое — деревня.
 Еджар — деревня.
 Заболотье — деревня.
 Малый Вязок — деревня.
 Новые Денисовичи — деревня.
 Новый Сокол — деревня.
 Папарное — деревня.
 Старые Денисовичи — деревня.
 Старый Сокол — деревня.
 Шинки — деревня.

См. также 
 Крупский район

Примечания

Ссылки 
 Крупский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Крупского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании